«Один в темноте» — название нескольких фильмов и компьютерных игр:

Фильмы 
 «» — испанский фильм 1978 года.
 «Одни во тьме» — американский слэшер 1982 года.
 «Один в темноте» — канадо-германо-американский фильм ужасов 2005 года.
 «Один в темноте 2» — американо-немецкий фильм ужасов 2009 года.

Компьютерные игры 
 Серия игр «Один в темноте»:
 «Один в темноте» (1992)
 «Один в темноте 2» (1993)
 «Один в темноте 3» (1994)
 «Один в темноте: Новый кошмар» (2001)
 «Один в темноте» (2008)

См. также